

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Луций Помпоний Флакк и Гай Целий Руф (оба — плебеи); консулы-суффекты: Гай Вибий Марс и Луций Волузий Прокул (оба — плебеи); претор: Марк Алетий (Алледий) Пастор.
 Арминий начинает войну с Марободом. Маробод разбит. Римляне поселяют его в Равенне и делают царём маркоманнов Ванния из племени квадов.
 17-47 — Царь квадов и маркоманнов Ванний. Значительно расширяет свои владения.
 17-25 — Восстание против римлян в Африке племени мусуламиев во главе с Такфаринатом.
 Каппадокия входит в состав Римской империи.
 17-19 — Наместник Сирии Гн. Кальпурний Пизон.

Китай 
 Ок. 17 — Борьба полководца Ван Куана с восставшими. Неудачи Ван Куана.

Родились 
 30 ноября — Бран Благословенный, король Британии в уэльской мифологии.
 Рабби Акива — иудейский богослов, законоучитель эпохи Мишны.
 Юния Клавдилла — первая жена Калигулы.

Скончались 

  — царь Коммагены (12—17).
 Архелай Филопатор — последний независимый царь Каппадокии (36 до н. э. — 17 н. э.), убит в Риме.
 Гай Юлий Гигин — римский писатель.
 Конон (писатель) — древнегреческий писатель-мифограф.
 Овидий — древнеримский поэт.
 Тит Ливий, римский историк.

См. также

Примечание